Fellow of the International College of Surgeons
 Free Internet Chess Server, šahovski poslužitelj kojeg vode volonteri
 International Federation of Sports Chiropractic (fra: Fédération Internationale de Chiropratique du Sport), Međunarodni savez športske kiropraktike
 FICSA - Federation of International Civil Servants' Associations